Байонет E — байонетное крепление объектива для беззеркальных фотокамер серии Alpha NEX и видеокамер серии NXCAM компании Sony.

Впервые байонет был реализован в камерах серии Sony α (NEX-3 и NEX-5), анонсированных в мае 2010 года.

Описание 
Крепление включает цифровой 10-контактный интерфейс для управления объективами Sony. Рабочий отрезок составляет 18 миллиметров, что позволяет использовать практически любую стороннюю оптику с применением переходников, в том числе от дальномерных камер, без необходимости вмешательства в конструкцию самого объектива.

C апреля 2011 года спецификации интерфейса открыты для производителей фототехники.

Объективы 
 Сверхширокоугольный объектив 10-18 mm f/ 4 OSS (Sony SEL-1018)
 Широкоугольный объектив 16 mm f/ 2.8 (Sony SEL-16F28)
 Широкоугольный объектив E 20 mm f/2.8 (Sony SEL-20f28)
 Телеобъектив с зумом Sony SEL 16-50 mm f/ 3.5-5.6 PZ OSS (Sony SEL-P1650)
 Зум-телеобъектив 18-200 mm f/ 3.5-6.3 (Sony SEL-18200)
 Зум-объектив с большим увеличением 18-200mm f/ 3.5-6.3 (SEL-18200LE) (сравнительный обзор объективов Sony SEL-18200 и SEL-18200LE)
 Моторизованный зум-объектив для видеосъемки 18-200mm F3.5-6.3 OSS (SELP18200)
 Зум-объектив 18-55 mm f/ 3.5-5.6 (Sony SEL-1855)
 Макрообъектив 30 mm f/ 3.5 (Sony SEL-30M35)
 Зум-телеобъектив 55-210 mm f/ 4.5-6.3 (Sony SEL-55210)
 E 35 мм F1,8 OSS (SEL-35F18)
 Широкоугольный объектив Sonnar T* E 24 mm f/ 1.8 ZA (Sony SEL-24F18Z)
 Широкоугольный объектив Carl Zeiss Sonnar T* E 24 mm F1.8 ZA
 Сверхширокоугольный объектив Zeiss Touit 2.8/12
 Zeiss Touit 1.8/32
 Объектив для портретной съемки 50 mm, f/ 1.8 (Sony SEL-50F18)
 E PZ 18-105 мм F4 G OSS (SEL-P18105G)
 Vario-Tessar T* E 16-70 мм F4 ZA OSS (SEL-1670Z)
Телеконвертеры:
 ECF1 — Насадка на объектив «рыбий глаз»
 ECU1 — Сверхширокоугольная насадка на объектив
 

В июле 2010 года было заявлено о готовности к выпуску видеокамеры с байонетом E. В сентябре 2010 года анонсировано 7 объективов на выставке Photokina.

Производителем выпускаются адаптеры для присоединения объективов Minolta AF (LA-EA1, LA-EA2),LA-EA3, LA-EA4).

Используя адаптеры сторонних производителей, к байонету можно присоединить объективы практически с любым креплением (Sony α, Canon EF, Contax, Contarex, Exakta, Hasselblad, Leica, М42, М39, Микро 4:3, Nikon, Olympus, Pentax, Rollei, резьбовые типа C и T-mount).

План выпуска на официальном сайте — roadmap

Сторонние производители

Список сторонних производителей оптики 

 Carl Zeiss AG
  Cosina Co., Ltd.
 Handevision
 Samyang Optics / Rokinon
 Sigma Corporation
  Tamron Co., Ltd.
 Shenyang Zhongyi Optical and Electronic Company (ZY Optics)
 SLR Magic
 Zunow

Оптика APS-C формата E-mount с автофокусом и электронным управлением 

 Tamron 3.5-6.3/18-200mm Di III VC (B011) (анонсировано 2011-12)
 Sigma 2.8/19mm EX DN
 Sigma 2.8/30mm EX DN
 Sigma 2.8/19mm DN (анонсировано 2013-01, новая редакция, доступно чёрного и серебряного цвета, ⌀ светофильтра 46 мм)
 Sigma 2.8/30mm DN (анонсировано 2013-01, новая редакция, доступно чёрного и серебряного цвета, ⌀ светофильтра 46 мм)
 Sigma 2.8/60mm DN (анонсировано 2013-01, доступно чёрного и серебряного цвета, ⌀ светофильтра 46 мм)
 Zeiss Touit Distagon T* 2.8/12mm (анонсировано 2012-09 для середины 2013)
 Zeiss Touit Planar T* 1.8/32mm (анонсировано 2012-09 для середины 2013)
 Zeiss Touit Makro Planar T* 2.8/50mm (анонсировано 2012-09 для весны 2014-02)

Полнокадровая оптика (ручной фокус, электронное управление) 
 Zeiss Loxia Biogon T* 2/35mm (анонсировано 2014-09)
 Zeiss Loxia Planar T* 2/50mm (анонсировано 2014-09)

Полнокадровая оптика (ручное управление, нет электроники) 
 Carl Zeiss Distagon T* Compact Prime CP.2 15mm/T2.9
 Carl Zeiss Distagon T* Compact Prime CP.2 Super Speed 35mm/T1.5
 Carl Zeiss Planar T* Compact Prime CP.2 Super Speed 50mm/T1.5
 Carl Zeiss Planar T* Compact Prime CP.2 Super Speed 85mm/T1.5
 Carl Zeiss Sonnar T* Compact Prime CP.2 135mm/T2.1
 Carl Zeiss T* Compact Zoom CZ.2 70-200mm/T2.9
 Mitakon 50mm f/0.95
 Noktor 50 f/0.95
 Rokinon 14mm T3.1 Cine Lens
 Rokinon 24mm T1.5 Cine Lens
 Rokinon 35mm T1.5 Cine Lens
 Rokinon 85mm T1.5 Cine Lens
 Rokinon 12mm f/2.8 UMC Fisheye
 Rokinon 24mm f/1.4 UMC
 Rokinon 35mm f/1.4 UMC
 Rokinon 50mm f/1.4 UMC
 Voigtlander VM 40mm f/2.8 Heliar Lens — (байонет М, нужен адаптер для камер Sony Alpha FE)
 Zunow Super Wide Angle SWV-E11-16

Формат APS-C (ручное управление, без электроники) 
 Digital King 12mm f/7.4 Fisheye
 HandeVision IBELUX 40 mm f/0.85, светофильтр 67 мм
 Samyang / Rokinon 2.8/8mm UMC Fisheye
 Samyang / Rokinon 3.5/8mm Fisheye CS VG10
 Samyang 12mm f/2.0 NCS CS
 SLR Magic HyperPrime 50mm F0.95
 SLR Magic CINE 35mm f/1.4 (анонсировано в декабре 2012)
 SLR Magic HyperPrime 23mm F1.7 (анонсировано в феврале 2013)
 SLR Magic HyperPrime CINE 35mm T0.95
 Yasuhara Nanoha 4×–5× macro с 3 съёмными светодиодами («NANOHAx5(E)»)

Сравнение с креплениями других производителей

Примечания

Ссылки 
 Объективы Sony для камер байонета Е
 Объективы для байонета Е различных производителей

Байонеты